Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Edgardo Massa che hanno battuto in finale Yves Allegro e Julien Cuaz 7-5, 7-66.

Teste di serie 

 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (primo turno)
 Marcus Hilpert /  Thomas Strengberger (quarti di finale)

 Julián Alonso /  Juan Gisbert Schultze (primo turno)
 Álex Calatrava /  Salvador Navarro-Gutierrez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2000